Örebro Idrottsklubb kan syfta på

 Örebro Idrottsklubb (1898), idrtottsförening bildad 1898, övergick 1900 i IFK Örebro
 Örebro Idrottsklubb (1919) idrottsförening bildad 1919, övergick i 1940 Örebro FF.